RMS Titanic, transatlàntic de la companyia anglesa White Star Line
 Cinema:
 Saved from the Titanic, pel·lícula muda estatunidenca de 1912 dirigida per Étienne Arnaud
 Titanic (pel·lícula de 1943), pel·lícula alemanya de 1943 dirigida per Herbert Selpin
 Titanic (pel·lícula de 1953), pel·lícula estatunidenca dirigida per Jean Negulesco i interpretada per Clifton Webb, Barbara Stanwyck i Robert Wagner
 SOS Titanic, pel·lícula per a la televisió de 1979
 Titanic (pel·lícula de 1997), pel·lícula estatunidenca de 1997 dirigida per James Cameron i interpretada per Leonardo DiCaprio, Kate Winslet i Billy Zane
 Altres:
 Titanic (musical), musical amb música i lletres de Maury Yeston i llibret de Peter Stone estrenat el 1997